Das medizinische Fachmagazin Concept Ophthalmologie (Eigenschreibweise „CONCEPT Ophthalmologie“) richtet sich an Augenärzte in der Praxis und der Klinik. Es erscheint neunmal pro Jahr.

Die Herausgeber, allesamt Fachmediziner, verstehen das Magazin als „die publizistische Antwort auf die Frage, wie sich der moderne Augenarzt in einem Gesundheitsmarkt aufstellt, der sich im Umbruch befindet“. Ging es zu Beginn im Jahr 2006 eher um die Perspektive der niedergelassenen Einzelpraxen und die Interessen der Freiberuflichkeit, erweiterte sich das inhaltliche Spektrum später um die Klinikperspektive. Unabhängig davon werden auch Fragen der ortsnahen Versorgung und der Anwendung bester Medizin behandelt.

Als Verlagsschwester erscheint alle zwei Monate optic und vision – Magazin für wertige Augenoptik.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Concept Ophthalmologie auf der Website des Verlags
 Mediadaten

Einzelnachweise 

Deutschsprachige sechswöchentliche Zeitschrift
Zeitschrift (Bayern)
Medizinische Fachzeitschrift (Deutschland)
Ophthalmologische Zeitschrift
Ersterscheinung 2006